O28 steht für:
 O28, ICD-10-Code für abnorme Befunde bei der Screeninguntersuchung der Mutter zur pränatalen Diagnostik, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O20-O29
 O28, FAA-Code für den Willits Municipal Airport in Willits, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O28